Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в десятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли 46 мужчин и 15 женщин, принимавших участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, греко-римской борьбе, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, теннису, тяжёлой атлетике и фехтованию.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Бокс 

Спортсменов — 7

Борьба 

Спортсменов — 1

Греко-римский стиль

Дзюдо 

Спортсменов — 11

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 20

 Мужчины

Женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 5

 Мужчины

 Женщины

Плавание 

Спортсменов — 6
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Теннис 

Спортсменов — 1

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов - 2

Мужчины

Женщины

Фехтование 

Спортсменов — 7

Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 Сборная Алжира  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Алжире в 2004 году